Bieg masowy mężczyzn na Mistrzostwach Świata w Biathlonie 2013 odbył się 17 lutego w miejscowości Nové Město na Moravě.

Wyniki

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2013